Radziejowice est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Radziejowice, dans le powiat de Żyrardów
 du village de Radziejowice, chef-lieu de cette gmina